Adolf Schulze ist der Name folgender Personen:

* Adolf Schulze (Musiker, 1833) (1833–1895), deutscher Trompeter
 Adolf Schulze (Sänger) (1835–1920), deutscher Sänger und Gesangspädagoge 
 Adolf Schulze (Musiker, 1841) (1841–1892), deutsch-schweizerischer Violinist und Philatelist
 Adolf Schulze (Alpinist) (1880–1971), deutscher Alpinist und Bergbauingenieur
 Adolf Schulze (Politiker), deutscher Politiker (SPD), MdL Mecklenburg-Strelitz  
 Adolf Moritz Schulze (1808–1881), deutscher Pfarrer, Autor und Lehrer
 Adolf Paul Schulze (1840–1891), deutsch-britischer Kaufmann und Mikroskopiker